Шина може бити:

 Железничка шина
 Шина, народ на граници Пакистана и Индије